Sandre ist der Nachname von:

 Didier Sandre (* 1946), französischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Giovanni De Sandre (* 1935), italienischer Informatiker
 Thierry Sandre (1891–1950), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 SANDRE-Code, französischer Gewässercode